Effie Trinket est un personnage fictif de la trilogie Hunger Games, interprété par Elizabeth Banks dans l'adaptation cinématographique.

Histoire du personnage 
Effie est l'hôtesse du District 12, qui vient du Capitole. C'est elle qui est chargée de tirer au sort les tributs pour les Hunger Games et de les conduire au Capitole.

Tome 1 : Hunger Games 
Effie Trinket apparaît pour la première fois sur scène, au moment de tirer les deux tributs au sort. Elle est chargée d'amener Katniss Everdeen et Peeta Mellark au Capitole, et de les conseiller pour les Jeux avec l'aide de leur mentor, Haymitch Abernathy. Elle essaie de persuader les deux tributs que leur participation aux Hunger Games est une bonne chose. Pour faire gagner des sponsors, Effie affirme aux gens du Capitole que si on applique une pression suffisante sur le charbon, il se transforme en perle. Elle est très à cheval sur les bonnes manières.

Tome 2 : L'Embrasement 
Dans le deuxième tome, Effie accompagne Katniss et Peeta lors de leur Tournée de la Victoire. La couleur de sa perruque est cette fois-ci l'orange. Elle est toujours très ponctuelle, ce qui lui vaut une réflexion de la part de Katniss. Lors de la Tournée, alors que Katniss, Peeta et Haymitch sont très inquiets à propos des soulèvements dans les Districts, Effie ignore tout de la situation. C'est de nouveau elle l'hôtesse du Douze pour l'Expiation. Elle n'aura pas l'occasion de dire au revoir à Katniss et Peeta avant les Jeux car elle sera renvoyée chez elle après les Interviews.

Tome 3 : La Révolte 
Dans ce dernier tome, Effie sera prise par les rebelles mais disant qu'elle est un détenu de guerre. Mais on apprendra plus tard qu'elle a rejoint les rebelles. Elle aide Katniss à se préparer pour l’exécution du président Snow. Elle reste une amie de Katniss, et est vraiment triste lorsqu'elle s'enfuit du Capitole après la bataille. Cependant, Effie reste en contact avec Katniss et Haymitch (elle lui a promis de leur rendre visite).

Comportement et aptitude 
Pour Effie Trinket, participer aux Hunger Games est un honneur. Elle se réjouit qu'ils aient lieu, mais Katniss ne lui en veut pas car elle sait que les gens du Capitole sont élevés comme ça. Effie est très à cheval sur la ponctualité, c'est pour cela que dans les 3 tomes elle presse souvent Katniss, Peeta et Haymitch pour respecter les horaires. Elle tient aussi aux bonnes manières, notamment dans le premier tome où Katniss se moque d'elle lors des Jeux en mangeant avec les doigts. Elle s'est attachée à Katniss et Peeta depuis le premier tome et elle est très triste au moment où ils partent et repartent pour l'arène.

Citations 
 « Si on applique une pression suffisante sur le charbon, il se transforme en perle. »
 « C'est de l'acajou, ma chère ! »
 « Joyeux Hunger Games ! Et puisse le sort vous être favorable ! »
 « Œil brillant, tête haute, grand sourire ! Ça s'adresse surtout à toi, Katniss. »
 « Je suis tellement fière de mes vainqueurs, tellement fière. »

Personnage littéraire
Personnage de fiction américain
Personnage de fiction féminin
Hunger Games